Six Nations 2007 war die achte Ausgabe des jährlichen Rugby-Union-Turniers Six Nations. An fünf Wochenenden fanden vom 3. Februar bis zum 17. März 2007 15 Spiele statt. Turniersieger wurde Frankreich dank des besseren Punkteverhältnisses, während Irland mit Siegen über alle britischen Mannschaften die Triple Crown schaffte.

Turnierverlauf 

Im Vorfeld des Turniers galt Irland als Favorit für den Grand Slam. Allerdings verloren die Iren mit 17:20 gegen Frankreich. Dieses Spiel war insofern von historischer Bedeutung, als es das erste war, das im Croke Park in Dublin stattfand. Vor 2005 war laut Satzungen der Gaelic Athletic Association, dem Besitzer des Stadions, dort die Ausübung „ausländischer“ Sportarten verboten. Darunter fielen neben Rugby Union auch Rugby League und Fußball. Irland siegte gegen England, das wiederum Frankreich schlug.

In der dritten Runde siegte Italien, das seit 2000 beim Turnier teilnimmt, mit 37:17 gegen Schottland und schaffte damit erstmals einen Auswärtssieg bei Six Nations. Die 13:43-Niederlage der Engländer gegen Irland im Croke Park war wiederum deren schlechtestes Ergebnis in der gesamten Turniergeschichte, sowohl bei den erhaltenen Punkten als auch bei der Punktedifferenz. Den Italienern gelang in der vierten Runde erstmals ein zweiter Sieg im Verlaufe desselben Turniers. Sie gewannen in Rom mit 23:20 gegen Wales.

Vor der letzten Runde besaßen vier Mannschaften die Chance, das Turnier zu gewinnen: Frankreich, Irland, England und Italien. Die Franzosen sicherten sich den Turniersieg, als sie in der Nachspielzeit einen Versuch erzielten und damit gegen Schottland die nötige Differenz von 24 Punkten herausholten. Ohne diesen letzten erfolgreichen Spielzug hätte Irland das Turnier gewonnen.

Teilnehmer

Tabelle

Ergebnisse

Erste Runde

Zweite Runde

Dritte Runde

Vierte Runde

Fünfte Runde

Statistik

Meiste erzielte Versuche

Meiste erzielte Punkte

Weblinks 
 Offizielle Website von Six Nations

Rugby 2007
2007